Подставное лицо:
 Подставное лицо — юридическое понятие.
 Подставное лицо в политике — человек, имеющий важный влиятельный титул или должность, но на практике не обладающий реальной властью.
 Подставное лицо (фильм)